Роме́о (Romeo) — мужское имя, произошедшее от латинского «идущий в Рим» (Rome — Рим)
 Ромео — герой трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» (1590-е, напечатана в 1597).

Фамилия 
 Ромео, Аман (род. 2003) — ивуарийский футболист.
 Ромео, Майкл (род. 1968) — американский гитарист-виртуоз, наиболее известен как гитарист и основатель метал-группы «Symphony X».
 Ромео, Малон (род. 1995) — антигуанский футболист.
 Ромео, Никола (1876—1938) — итальянский инженер и предприниматель.
 Ромео, Николь (род. 1989) — австралийская и итальянская баскетболистка.
 Ромео, Паоло (род. 1938) — католический архиепископ.
 Ромео, Розарио (1924—1987) — итальянский историк.
 Ромео, Тревор Бересфорд (более известен как Jazzie B; род. 1963) — британский DJ и музыкальный продюсер. Отец Малона Ромео.

Топонимы 
  — город в штате Мичиган.

Другое 
 Ромео — небольшой ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны.
 «Ромео» — немецкий фильм 2011 года.

См. также 
 Alfa Romeo — итальянская автомобилестроительная компания.

Итальянские имена